Пестери — название населённых пунктов:

Россия 
 Пестери — деревня в Омутнинском районе Кировской области.
 Пестери — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Пестери — деревня в Сивинском районе Пермского края.